Игорь Леонидович Ковалевский (род. 5 августа 1965, Волчанск, Харьковская область, Украинская ССР, СССР) — прекративший священническое служение католический священник, до 2021 года — администратор прихода святых Петра и Павла в храме святого Людовика в Москве. В 1999—2020 годах занимал должность генерального секретаря Конференции католических епископов России.

Биография 
Семья имеет польские и украинские корни.

Окончил среднюю школу в городе Джанкой Крымской области УССР. В 1982 году переехал в Москву.

Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, продолжил обучение на механико-математическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Одновременно работал в научно производственном объединении «Энергия» (Королёв, Московская область).

В 1997 году рукоположен в диаконы в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

В 1998 году окончил высшую католическую семинарию в Белостоке (Польша) и после окончания обучения рукоположен в священники в Кафедральном соборе Москвы.

До 20 июня 2021 года года был администратором прихода святых апостолов Петра и Павла в Москве. В 2020—2021 годах — канцлер курии (епархиального управления) Архиепархии Матери Божией (с 1 июля 2021 года канцлером курии назначен священник Сергей Тимашов). До 11 ноября 2021 года — директор московского отделения «Каритас».

16 апреля 2009 года распоряжением президента России Дмитрия Медведева включён в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации (тем же распоряжением из состава Совета исключен бывший глава католической архиепископии в Москве Тадеуш Кондрусевич, в сентябре 2007 года смещённый с католической кафедры в Москве).

Капеллан Магистерской Делегации в России Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

Состоял членом Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

31 октября 2021 года объявил о прекращении служения, сказав также в декабре того же года, что лишился всех постов в Католической Церкви в России, а также что уехал из РФ и начал жизнь в миру. Своё решение он связывал с нежеланием оставаться в центре конфликта, связанного с имущественным спором вокруг исторических зданий прихода в Милютинском переулке.

Награды 
 Кавалер ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте ККЕР 

Католические священники России
Выпускники МГТУ
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Выпускники Высшей духовной семинарии Белостока